Die Case Swedish Open 2008 fanden vom 5. bis 10. Februar 2008 in Linköping, Schweden statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2007/08 und mit 55.000 US-Dollar dotiert.

Titelverteidiger war David Palmer, der in diesem Jahr nicht erneut antrat. James Willstrop besiegte im Endspiel Peter Barker mit 11:7, 11:4 und 11:4.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Badr Abdel Aziz einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2007/08
2008